Atlantique (departement), een departement van Benin
Atlantique (film), een Senegalees-Frans-Belgische speculatieve fictiefilm uit 2019